Э́лли Бирн-Эси́ри (; 1967) — английская актриса и писательница.

Биография 
Элли Бирн родилась в 1967 году в семье актёра Майкла Бирна.

Карьера 
В 1990—1999 года Элли сыграла в 18-ми фильмах и телесериалах, включая роль голубого чулка в фильме «Говардс-Энд» (1992).

После окончания кинокарьеры Элли занимается писательством.

Личная жизнь 
Элли замужем за Марком Эсири. У супругов есть двое детей.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники колледжа Святой Екатерины (Кембридж)